Het wereldkampioenschap superbike van Donington 2009 was de negende ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2009. De races werden verreden op 28 juni 2009 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2009
Donington